Schor ist der Familienname folgender Personen:

 Bonaventura Schor (1624–1692), österreichischer Maler
 Christoph Schor (1655–1701), österreichischer Architekt und Kupferstecher
 David Solomonowitsch Schor (1867–1942), russisch-jüdischer Pianist und Musikpädagoge
 Egid Schor (1627–1701), österreichischer Maler
 Gabriele Schor (* 1961), österreichische Kunstkritikerin, Dozentin und Kuratorin
 Hans Schor († 1674), österreichischer Maler
 Johann Ferdinand Schor (1686–1767), österreichischer Maler, Architekt und Ingenieur
 Johann Paul Schor (1615–1674), österreichischer Maler und Dekorator
 Juliet Schor (* 1955), US-amerikanische Soziologin, Ökonomin und Sachbuchautorin
 Konrad Schor (1828–1908), preußischer Generalmajor
 Naomi Schor (1943–2001), US-amerikanische Literaturkritikerin und Feminismustheoretikerin
 Naum Schor (1937–2006), sowjetisch-ukrainischer Mathematiker
 Philipp Schor (1646–1701), österreichischer Maler und Architekt
 Rosalija Ossipowna Schor (1894–1939), sowjetische Philologin

Siehe auch:
 Schoor
 Schorr
 Shor
 Schore